Plusieurs villes françaises possèdent une rue des Petites-Écuries :
 Rue des Petites-Écuries à Nantes.
 Rue des Petites-Écuries à Paris.

Voir aussi 
 Rue des Écuries à Nancy.
 Rue des Écuries-d'Artois à Paris.

Petites-Écuries Rue